Postturm steht für:

 Postturm, siehe Funkturm Wien-Arsenal
 
 Postturm, siehe Lambrecht (Pfalz) #Kultur und Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Post Tower der Deutschen Post in Bonn